Kiewning ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eduard Kiewning (1843–1937), deutscher Fotograf, Fotochemiker und Pionier der Farbfotografie
 Hans Kiewning (1864–1939), deutscher Archiv- und Bibliotheksdirektor, Historiker, Schriftsteller und Maler